Maynard Freeman Schurman (né le  à Summerside dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey retraité. Il a joué à l'aile gauche dans sept matchs de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Whalers de Hartford durant la saison 1979-1980.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1977–1978 || Flyers de Spokane ||  ||  || 20  || 42 || 62 || 113 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Mariners du Maine || LAH || 10 || 0 || 0 || 0 || 15 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Admirals de Milwaukee || LIH || 61 || 23 || 30 || 53 || 83 ||  || 8 || 3 || 2 || 5 || 0 || 
|-
| 1979-1980 || Indians de Springfield || LAH || 64 || 5 || 15 || 20 || 24 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Whalers de Hartford || LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1 || - || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || Aces de Hampton || EHL || 66 || 13 || 43 || 56 || 49 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || Wind de Wichita || LCH || 38 || 14 || 19 || 33 || 24 ||   || - || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || Mariners du Maine || LAH || 43 || 5 || 15 || 20 || 50 ||   || - || - || - || - || - || -

| 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1 ||  ||  ||  ||  ||  ||

Références 

Naissance en juillet 1957
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Mariners du Maine (1977-1987)
Naissance à Summerside
Personnalité de Summerside
Étudiant de l'Université Mount Allison
Attaquant de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché